DPE bezeichnet
 die Dresdner Parkeisenbahn
 eine DNA-Sequenz zur Steuerung der Genexpression, siehe Downstream Promoter Element
 DPe (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung